Протопорфирин IX — органическое вещество класса порфиринов, синтезируется при метаболизме порфирина ферментом протопорфириногеноксидаза.

По химической структуре является 1,3,5,8-тетраметил-2,4-дивинил-6,7-дипропионовокислый порфином.

Биосинтез протопорфирина IX 
Протопорфирин IX — важный предшественник гема, цитохрома c и хлорофиллов. Вследствие этого многие организмы способны синтезировать этот тетрапиррол из базовых предшественников, таких, как глицин и сукцинил-CoA, так и из глутамата. Несмотря на большой филогенетический разброс организмов, способных к синтезу протопорфирина IX, этот процесс остался практически неизменен от бактерий до млекопитающих с несколькими особыми исключениями у высших растений.

Биосинтез гема b 
В биосинтезе гема фермент феррохелатаза превращает его в гем b (другие названия: Fe-протопорфирин IX или протогем IX).

Биосинтез хлорофилла 
В биосинтезе хлорофилла фермент Mg-протопорфиринхелатаза превращает его в Mg-протопорфирин IX.

См. также 
 Метиламинолевулинат
 Протопорфирины

Источники 

Тетрапирролы